Zabala est un nom d'origine basque qui signifie « (la) plaine, (l')endroit large ».

Toponymes 
 Zabala, une ancienne ville  de Sumer ;
 Zabala, paroisse civile au Venezuela ;
 Zăbala, une commune de Roumanie ;
 la Plaza Zabala à Montevideo (Uruguay) ;
 Zabala, un quartier de Ibaiondo,  district de la ville de Bilbao, dans la Communauté autonome du Pays Basque, en Espagne.

Patronyme 

 Adrián Zabala (1916-2002), joueur cubain de baseball ;
 Bruno Mauricio de Zabala (1682-1736), administrateur colonial espagnol ;
 César Zabala (1961-2020), footballeur paraguayen ;
 Eduardo Zamacois y Zabala (1841-1878), peintre espagnol ;
 Gabino Olaso Zabala (1869-1936), religieux espagnol ;
 Gaizka Mendieta Zabala (1974-), footballeur espagnol ;
 Herminio Díaz Zabala (1964-), coureur cycliste espagnol ;
 Jorge Silveira Zabala (1930-2005), homme politique uruguayen ;
 Josu Zabala (1993-), coureur cycliste espagnol ;
 Juan Carlos Zabala (1911-1983), athlète argentin ;
 Leira Zabala (1980-), footballeuse espagnole ;
 Luis Zabala (1912-/), footballeur espagnol ;
 Natalia Zabala (1983-), mannequin espagnol, Miss Espagne 2007 ;
 Pedro Zabála (1983-), footballeur bolivien ;
 Tincho Zabála (1923-2001), acteur uruguayen.

Notes et références

Voir aussi